«Манускри́пт» — львовская рок-группа, основанная Александром Коржовым весной 1995 года.

Первоначально группа носила название «Галакс». Лауреат первого всеукраинского фестиваля аутентичной музыки «Серебряная подкова» (). С 1998 года группа называется «Манускрипт». Была в числе четырёх победителей отборочного тура фестиваля «Рокотека 2000» (рядом с группами «Леди Королей», «Тостер» и «Alice Transcendentic»). Последний альбом группы записан в 2004 году. Лидер и основатель группы, Александр Коржов, ушёл из жизни 22 мая 2005 года. С его смертью группа «Манускрипт» прекратила своё существование.

Творчество группы включало в себя в разное время элементы различных направлений: фолк-рок, панк-рок, индастриал, хард-рок, фанк, бард-рок.

Дискография 
 «Galaxy» (1995—1997)
 «Поп-а-бойма» (1998)
 «Карма» (2000)
 «Ремонт голови» (2000)
 «Время и стекло» (2001)
 «96 % капель на 69° засухи» (2002)
 «Семь семян одиночества» (2003)
 «АмальгамаМУЗ» (2004)

Состав 
  (вокал, гитара)
  (гитара, бэк-вокал)
  (бас)
  (бас)
  (бас)
  (ударные)
  (скрипка)
  (скрипка)
  (клавишные)
  (клавишные)
  (клавишные)
  (саксофон)
  (перкуссия)

Ссылки

См. также 
 Украинский рок
 DIY-культура
 Русские во Львовской области

 fanzine ФонтарЪ «Манускрипт»

Рок-группы Украины